Mercuri è un cognome italiano.

 Dorotea Mercuri (1974) – attrice cinematografica, modella e cantante italiana
 Elena Mercuri, pseudonimo di Ilona Staller, nota anche come Cicciolina (1951) – ex attrice pornografica ungherese naturalizzata italiana
 Federico Mercuri – disc jockey italiano
 Francesco Mercuri (1904-1968) – criminale italiano
 Franco Mercuri (1930-1985) – sceneggiatore italiano
 Mariano Mercuri (1928-2019) – scenografo italiano
 Paolo Mercuri (1804-1884) – incisore italiano
 Stefano Mercuri (1978) – calciatore italiano

Altro
 Istituto statale d'arte Paolo Mercuri – scuola secondaria di Marino, provincia di Roma, area dei Castelli Romani

Altri progetti